Николас Джеймс Паттерсон (, род. 9 июня 1947) — ирландский шахматист (национальный мастер) и математик.

Чемпион Ирландии 1969 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматной олимпиады 1970 г. (выступал на 2-й доске, в групповом турнире сумел сделать ничьи с гроссмейстерами Б. Ларсеном, И. Билеком и будущим гроссмейстером Э. Торре). Также в составе национальной сборной участвовал в командном первенстве мира среди студентов 1968 г.

В юности некоторое время был спарринг-партнером будущего гроссмейстера Р. Кина.

В последующие годы редко участвовал в соревнованиях вследствие занятости на основном месте работы. Окончил Кембриджский университет. В 1973 г. получил степень PhD за диссертацию по теории групп (в частности, работа касалась групп Конвея). Позже специализировался на криптографии и больших массивах данных. В зрелые годы занимался математической биологией.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Н. Паттерсона в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Паттерсона на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Выпускники Кембриджского университета
Математики Ирландии